Сахивал:

 Сахивал — город в провинции Пенджаб, Пакистан, центр одноимённого округа.
 Сахивал — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.